„Potiomkin” – rosyjski pancernik, jeden z symboli rewolucji 1905 roku w Rosji;
 „Potiomkin” – rosyjski, radziecki, a następnie niemiecki statek;
 Pancernik Potiomkin – radziecki film niemy z 1925 w reżyserii Siergieja Eisensteina.
 Potiomkinskowa wioska - określenie pochodzące od Grigorija Potiomkina

Osoby noszące nazwisko Potiomkin 
 Grigorij Potiomkin (1739–1791) – książę, rosyjski polityk;
 Pawieł Potiomkin (1743–1796) – rosyjski generał, hrabia, poeta i dramaturg;
 Hiob, Jakow Pietrowicz Potiomkin (1752–1823) – rosyjski biskup prawosławny;
 Władimir Potiomkin (1874–1946) – radziecki dyplomata.